Vĩnh Bình (Long An)
 Vĩnh Bình (An Giang)
 Vĩnh Bình (Kiên Giang)
 Vĩnh Bình (Bến Tre)
 Vĩnh Bình (Tiền Giang)
 Vĩnh Bình (Cần Thơ)
 Vĩnh Bình (Bạc Liêu)
 Vĩnh Bình (voormalige provincie), een voormalige provincie in Vietnam.